Hammeken ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Hammeken (1934–1986), grönländischer Politiker (Siumut)
 Ane Sofie Hammeken (1939–2012), grönländische Politikerin (Siumut)
 Kristian Hammeken (* 1889), grönländischer Handelsverwalter und Landesrat
 Motzfeldt Hammeken (1922–2009), grönländischer Pastor, Lehrer und Bibliothekar
 Ole Jørgen Hammeken (* 1956), grönländischer Abenteurer und Filmschaffender